Oleksy ist der Familienname folgender Personen:

 Agata Oleksy (* 1992), polnische Beachvolleyballspielerin
 Józef Oleksy (1946–2015), polnischer Politiker
 Steven Oleksy (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler